Химическая защита растений:
 Раздел науки о защите растений, разрабатывающий теоретические и методологические основы мероприятий по борьбе с организмами, наносящими урон посевам и посадкам в открытом и (или) защищённом грунте, окультуренным угодьям и естественной растительности, с помощью химических средств.
 Система мероприятий по борьбе с организмами, наносящими урон посевам и посадкам в открытом и (или) защищённом грунте, окультуренным угодьям и естественной растительности, с помощью химических средств.

Определения 
Химическая защита растений — система мероприятий по защите растений и продукции растительного происхождения от вредных организмов с помощью химических средств, а также раздел науки о защите растений.

Основные приёмы химической защиты растений
Протравливание
 Инкрустация семян
Опрыскивание
Фумигация
 Применение пестицидных аэрозолей
 Химиотерапия растений
 Десикация

Группы пестицидов 
 комбинированный пестицид: Пестицид, состоящий из смеси нескольких действующих веществ разного назначения, действия которых распространяются на большее число вредных организмов, чем действие одного из них.
 пестицид системного действия: Пестицид, способный проникать в растение через надземную часть или корневую систему, перемещаться в тканях и вызывать гибель вредного организма на необработанных частях растения или вызывать нарушения в физиологических процессах сорного растения.
 пестицид контактного действия: Пестицид, токсически действующий на вредный организм при непосредственном контакте с ним рабочего раствора.
 пестицид широкого спектра действия: Пестицид, действие которого распространяется на большое число видов вредных организмов.
 пестицид избирательного действия: Пестицид, действующий на одни виды организмов и практически не влияющий отрицательно на другие.
 пестицид кишечного действия: Пестицид, токсическое действие которого проявляется после попадания в кишечник вредного организма.
 пестицид фумигантного действия: Пестицид, действующий на вредный организм в паро- или газообразном состоянии.
 фумигант: Пестицид, который при требуемой температуре и давлении может сохраняться в газообразном состоянии в летальной концентрации для данного вредного организма.
 фунгицид: Пестицид, используемый для борьбы с грибными заболеваниями. 
 фунгицид системного действия: Фунгицид, который, проникая в растительные ткани и распространяясь по сосудистой системе растений, защищает их в течение определенного интервала времени от болезней, вызываемых грибами. 
 фунгицид контактного действия: Фунгицид, вызывающий гибель грибных спор в зонах прямого контакта, в основном на листьях верхнего и среднего яруса.
 инсектицид: Пестицид, используемый для борьбы с насекомыми.
 инсектицид системного действия: Инсектицид, способный проникать в растение через надземную часть или корневую систему, перемещаться в тканях и вызывать гибель насекомых. 
 инсектицид контактного действия: Инсектицид, вызывающий гибель насекомого при непосредственном контакте с ним, проникая через кожные покровы.
 инсектицид кишечного действия: Инсектицид, вызывающий гибель насекомого, попадая в его организм вместе с пищей. 
 акарицид: Пестицид, используемый для борьбы с клещами. 
 инсектоакарицид: Пестицид, используемый для защиты растений одновременно от вредных насекомых и клещей.
 инсектоакарицид фумигантного действия: Пестицид, вызывающий в паро- или газообразном состоянии отравление вредных насекомых и клещей при поступлении через органы дыхания. 
 инсектофунгицид: Пестицид, используемый для защиты растений одновременно от вредных насекомых и грибных заболеваний.
 ларвицид: Пестицид, используемый для борьбы с личинками насекомых и клещей.
 овицид: Пестицид, используемый для уничтожения яиц насекомых и клещей. 
 афидицид: Пестицид, используемый для борьбы с тлей. 
 бактерицид: Пестицид, используемый для борьбы с бактериями.
 нематицид: Пестицид, используемый для борьбы с нематодами.
 вермицид: Пестицид, используемый для борьбы с червями.
 гербицид: Пестицид, используемый для уничтожения нежелательной травянистой растительности.
 граминицид: Пестицид, используемый для уничтожения нежелательных злаковых трав. 
 протравитель семян: Пестицид для обработки посевного и посадочного материала сельскохозяйственных культур. 
 арборицид: Пестицид, используемый для уничтожения нежелательной древесной и кустарниковой растительности. 
 родентицид: Пестицид, используемый для борьбы с грызунами.
 моллюскоцид: Пестицид, используемый для борьбы с моллюсками. 
 альгицид: Пестицид, используемый для уничтожения водорослей.
 десикант: Химическое вещество для предуборочного высушивания растений с целью механизации уборочных работ и уменьшения потерь при уборке урожая.
 дефолиант: Химическое вещество для предуборочного удаления листьев у растений с целью ускорения их созревания и облегчения механизации уборочных работ и уменьшения потерь при уборке урожая.
 ингибитор синтеза хитина: Химический препарат для защиты растений, нарушающий формирование кутикулы во время эмбрионального развития и метаморфоза членистоногих вредителей растений.
 гормональный регулятор роста насекомых: Химический препарат для защиты растений, нарушающий биологические процессы на конкретных этапах роста и развития насекомых.

Препаративные формы пестицидов 
 пестицидная приманка: Препаративная форма пестицида, включающая в качестве основных компонентов приманочную основу и действующее вещество, обычно также специфичные аттрактанты и антифиданты.
 брикет пестицида: Препаративная форма пестицида, которая отличается сравнительно крупными размерами, до нескольких сантиметров, и гомогенным распределением в своем составе как действующего вещества, так и вспомогательных компонентов.
 мягкий брикет пестицида; МБ пестицида: Брикет пестицида, который отличается пластичной тестообразной консистенцией.
 твердый брикет пестицида; ТБ пестицида: Брикет пестицида, который отличается твердой консистенцией.
 дымовая пестицидная шашка: Пиротехническое средство для пуска дыма, предназначенное для уничтожения возбудителей болезней, вредных насекомых и клещей входящим в дымовой состав шашки фунгицидом, инсектицидом или акарицидом.
 таблетка пестицида; ТАБ пестицида: Препаративная форма пестицида для дозированного контролируемого выделения действующего вещества в воде или воздухе.
 капсула пестицида: Готовая к применению препаративная форма пестицида, имеющая оболочку и ядро, состоящее из действующего вещества и вспомогательных компонентов.
 рабочая жидкость пестицида: Раствор, эмульсия или суспензия пестицида в воде или другой жидкости.
 раствор пестицида: Приготовленная для опрыскивания рабочая жидкость в виде истинного раствора, для получения которого используются водорастворимые концентраты пестицида.
 водный раствор пестицида; ВР пестицида: Готовая к опрыскиванию препаративная форма пестицида, представляющая собой раствор действующего вещества в воде.
 водно-гликолевый раствор пестицида: Раствор пестицида, который имеет низкую температуру замерзания, стабилен при хранении, хорошо разводится с водой, характеризуется сниженным сносом рабочей жидкости при опрыскивании. 
 водно-спиртовой раствор пестицида: Препаративная форма пестицида для опрыскивания, в которой действующее вещество растворено в спирте, смешано с глицерином и водой.
 коллоидный раствор пестицида: Раствор пестицида в виде дисперсной системы с размером частиц от 1 до 100 нм.
 концентрат коллоидного раствора пестицида; ККР пестицида: Препаративная форма пестицида, являющаяся дисперсной системой.
 водный концентрат пестицида; ВКС пестицида: Препаративная форма пестицида в виде высококонцентрированного раствора действующего вещества в воде. 
 водорастворимый концентрат пестицида; ВРК пестицида: Препаративная форма пестицида в виде высококонцентрированного раствора в гидрофильном растворителе. 
 порошок пестицида: Препаративная форма порошкообразной консистенции, представляющая собой смесь действующего вещества пестицида и инертного наполнителя с добавками прилипателя или без него, предназначенная для опыливания растений или обработки семян.
 растворимый порошок пестицида; РП пестицида: Порошок пестицида, быстрорастворимый в воде или другой жидкости.
 водорастворимый порошок пестицида; ВРП пестицида: Порошок пестицида, быстрорастворимый в воде с образованием истинного раствора.
 смачивающийся порошок пестицида; СП пестицида: Порошок пестицида, быстро образующий устойчивую эмульсию или суспензию с растворителем.
 сухой порошок пестицида; СХП пестицида: Препаративная форма пестицида в виде воздушно-сухого порошка.
 гранулы пестицида: Препаративная форма пестицида твердой консистенции, любой формы, с размером гранул от 0,25 до 10 мм, с гомогенным распределением действующего вещества и вспомогательных компонентов.
 гранулированный препарат пестицида: Готовая к применению препаративная форма пестицида в виде гранул.
 микрогранулированный препарат пестицида: Готовая к применению препаративная форма пестицида в виде гранул размером от 100 до 600 мкм. 
 мелкогранулированный препарат пестицида: Готовая к применению препаративная форма пестицида в виде гранул размером от 300 до 2500 мкм.
 макрогранулированный препарат пестицида: Готовая к применению препаративная форма пестицида в виде гранул размером от 2000 до 6000 мкм.
 мелкозернистый препарат пестицида: Непылящий препарат пестицида в виде зерен размером около 100 мкм.
 масляный препарат пестицида: Препаративная форма в виде суспензии действующего вещества пестицида в различных маслах, в том числе растительных.
 масляная суспензия пестицида; МС пестицида: Препаративная форма пестицида, разновидность масляного препарата пестицида.
 минерально-масляная суспензия пестицида; ММС пестицида: Препаративная форма пестицида, разновидность масляного препарата пестицида.
 масляносуспензионный концентрат пестицида; МСК пестицида: Препаративная форма пестицида, разновидность масляного препарата пестицида.
 масляный концентрат пестицида; МК пестицида: Препаративная форма пестицида, разновидность масляного препарата пестицида.
 масляная дисперсия пестицида; МД пестицида: Препаративная форма пестицида, образованная носителем, ‒ растительным маслом, в котором равномерно распределено действующее вещество пестицида.
 микрокапсулированная суспензия пестицида: Жидкая препаративная форма пестицида, представляющая собой смесь микрокапсул с водой и загустителем.
 сухая текучая суспензия пестицида: Препаративная форма пестицида в виде воднодиспергируемых гранул, представляющих собой агломерат действующего вещества и различных добавок.
 текучий концентрат суспензии пестицида: Препаративная форма пестицида, представляющая собой тонкодисперсную систему твердых частиц действующего вещества размером от 0,5 до 3,0 мкм, взвешенных в воде или масле с обязательным добавлением загустителя, имеющих динамическую вязкость от 250 до 1000 Па•с.
 суспензионный препарат пестицида: Препаративная форма пестицида, представляющая собой стабильную дисперсию в воде твердых частиц размером от 3 до 5 мкм и параметрами динамической вязкости от 300 до 1500 Па•с.
 водносуспензионный концентрат пестицида; ВСК пестицида: Препаративная форма пестицида, разновидность суспензионного препарата пестицида. 
 концентрат суспензии пестицида; КС пестицида: Препаративная форма пестицида, разновидность суспензионного препарата пестицида.
 суспензионный концентрат пестицида; СК пестицида: Препаративная форма пестицида, разновидность суспензионного препарата пестицида.
 эмульсионный препарат пестицида: Препаративная форма пестицида, представляющая собой гетерогенную систему в виде дисперсии растворенных в растворителе капель действующих веществ в воде.
 эмульсия пестицида: Препаративная форма пестицида, разновидность эмульсионного препарата пестицида.
 водная эмульсия пестицида; ВЭ пестицида: Препаративная форма пестицида, разновидность эмульсионного препарата пестицида.
 минерально-масляная эмульсия пестицида; ММЭ пестицида: Препаративная форма пестицида, разновидность эмульсионного препарата пестицида.
 масляно-водная эмульсия пестицида; ЭМВ пестицида: Препаративная форма пестицида, разновидность эмульсионного препарата пестицида.
 микроэмульсия пестицида; МЭ пестицида: Препаративная форма, представляющая собой термодинамически стабильную, однородную дисперсию действующего вещества пестицида с водной и органической фазами, разделенными поверхностно-активным веществом.
 концентрат эмульсии пестицида; КЭ пестицида: Препаративная форма, представляющая собой раствор действующего вещества пестицида в органическом растворителе, содержащая эмульгатор и при разбавлении водой образующая устойчивую эмульсию, предназначенную для опрыскивания.
 концентрат наноэмульсии пестицида; КНЭ пестицида: Препаративная форма пестицида, являющаяся жидкостью, содержащей частицы и агломераты частиц с характерным размером от 0,1 до 100,0 нм.
 паста пестицида; ПС пестицида: Густая мягкая масса, содержащая действующее вещество пестицида, пастообразующее вещество и пластификатор.
 текучая паста пестицида: Паста пестицида с повышенным количеством воды.

См. также 

 Пестициды
 Миграция пестицидов в почве
 Хлорорганические пестициды
 Защита растений
 Биологическая защита растений
 Интегрированная защита растений

Примечания

Литература 
 Защита растений от вредителей : учебник / И. В. Горбачев, В. В. Гриценко, Ю. А. Захваткин [и др.]; ред. В. В. Исаичев. — М.: Колосс, 2002. — 472 с.: ил. — (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). — Электрон. версия печ. публ. — URL: (дата обращения: 17.04.2013).
 Защита растений от болезней : учебник/В. А. Шкаликов, О. О. Белошапкина, Д. Д. Букреев и др.; ред. В. А. Шкаликов. − 3-е изд., испр. и доп. - М.: Колосс, 2010. — 404 с.: ил. — (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений).- Электрон. версия печ. публ. — URL: (дата обращения: 17.04.2013).
 
 
 
 

Защита растений
Пестициды

Фитопатология